L'expression Chevaliers de la Table ronde peut désigner :

 les chevaliers des légendes arthuriennes ;
 un jeu de société ;
 une chanson à boire ;
 un cercle littéraire du  auquel appartenait entre autres La Fontaine ;
 Les Chevaliers de la Table ronde, un film américain de Richard Thorpe, sorti en 1953 ;
 Les Chevaliers de la Table ronde, un film français de Denis Llorca, sorti en 1990 ;
 Les Chevaliers de la Table ronde, une pièce de théâtre de Jean Cocteau créée en 1937 ;
 Les Chevaliers de la Table ronde, un opéra bouffe d'Hervé.

Homonymie de titre